William Thompson – arciere statunitense
 William Thompson – filosofo britannico
 William Thompson – naturalista irlandese
 William Thompson – pirata inglese
 William Thompson – tennista statunitense